Hetzenauer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Hetzenauer (1911–2006), österreichischer Politiker
 Matthäus Hetzenauer (1924–2004), deutsch-österreichischer Scharfschütze
 Michael Hetzenauer (1860–1928), österreichischer Kapuziner, Bibelgelehrter